Свадебный хор — музыкальная композиция из оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, распространённый в США и других странах Запада свадебный марш, исполняемый в начале свадебной церемонии (в конце обычно исполняется «Марш Мендельсона»). В англоговорящих странах его часто называют просто «Свадебный марш» () или «Вот идёт невеста» ().

Произведение, однако, редко исполняется на еврейских свадьбах, поскольку Вагнер имел репутацию антисемита, а его произведения часто использовались нацистами. Католическая церковь также не одобряет исполнение марша как светской музыки.

См. также 

 Свадебный марш
 Марш Мендельсона

Примечания 

Музыкальные произведения
Свадебные песни
Свадьба
Оперные номера по алфавиту
Хоровые номера